Koszykówka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – turniej trwał od 27 sierpnia do 9 września.

Medale

Klasyfikacja ogólna 
  (9-0)
  USA (8-1)
  (7-2)
  (5-4)
  Jugosławia (7-2)
  (6-3)
  (5-4)
  (4-5)
  (5-4)
  (3-6)
  (4-5)
  RFN (3-6)
  (3-6)
  (2-7)
  (0-8)
  (0-8)

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finały

Reprezentacja Polski 
 miejsce: 10
 bilans w grupie: 2-5
 półfinał: wygrana z Hiszpanią (87:76)
 finał: porażka z Australią (83:91)
 bilans końcowy: 3-6

1972
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972
1972 w koszykówce